Вольфензо́н — єврейське прізвище.

Відомі носії 

 Вольфензон Георгій Якович (1893-1948) — радянський архітектор, цивільний інженер. Фахівець у сфері житлових будівель.
 Вольфензон Леонід Миронович (псевдонім Леонід Леонідов; 1873-1941) — російський і радянський актор, режисер. Народний артист СРСР (1936).
 Вольфензон Сергій Якович (1903-1992) — радянський композитор.

Див. також 
 Джеймс Вулфенсон (. 1933) — 9-й президент Світового банку.